Кубок Англии по футболу 2008/09 — 128-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка вызова Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено рекордное количество команд — 761.

Турнир начался 16 августа 2008 года экстрапредварительным раундом и завершился 30 мая 2009 года финалом, который прошёл на стадионе «Уэмбли». Победитель Кубка Англии 2008/09 квалифицировался в четвёртый отборочный раунд Лиги Европы УЕФА.

Календарь

Квалификационные раунды 
Все клубы, допущенные к участию в турнире, но не входящие в Премьер-лигу или Футбольную лигу, принимали участие в квалификационных раундах.

Первый раунд 
В этом раунде приняли участие все 24 клуба из Первой Футбольной лиги и 24 клуба из Второй Футбольной лиги, а также победители предыдущего квалификационного раунда. Жеребьёвка первого раунда состоялась 26 октября 2008 года. Матчи прошли 7 — 9 ноября 2008 года.

«Лестер Сити», впервые участвующий в розыгрыше Кубка Англии с первого раунда, выиграл у клуба Национальной конференции «Стивнидж Боро» со счётом 3:0, а другой клуб из Конференции, «Хистон», добился победы над клубом Первой Футбольной лиги «Суиндон Таун» со счётом 1:0.

† В первом тайме переигровки между «Грэйс Атлетик» и «Карлайл Юнайтед» матч был прекращён после 20 минут игры из-за отказа прожекторов на стадионе. К тому моменту «Грэйс» вёл в матче со счётом 1:0.

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда состоялась 9 ноября 2008 года. В ней приняло участие 40 клубов-победителей первого раунда. Провели жеребьёвку Лори Санчес и Рэй Парлор. Матчи второго раунда прошли 29—30 ноября 2008 года, за исключением матча между «Кру Александра» и «Карлайл Юнайтед», который состоялся 2 декабря.

Возможно, самым неожиданным результатом этого раунда стала победа клуба Национальной конференции «Хистона» над «Лидсом» из Первой Футбольной лиги со счётом 1:0.

† В ходе первого визита «Дройлсдена» к «Честерфилду» матч был прекращён после первого тайма из-за тумана.
‡ В ходе первого визита «Честерфилда» к «Дройлсдену» матч был прекращён через 70 минут после отказа прожекторов.

Третий раунд 
Жеребьёвка третьего раунда состоялась 30 ноября 2008 года под руководством сэра Тревора Брукинга и Рэя Клеменса. На этой стадии в розыгрыш Кубка Англии вступили 20 клубов Премьер-лиги и 24 клуба Чемпионата Футбольной лиги, наряду с клубами-победителями второго раунда. Матчи этого раунда прошли со 2 по 5 января 2009 года, за исключением встреч «Бирмингем Сити» и «Вулверхэмптон Уондерерс», «Хистона» и «Суонси Сити», «Челтнем Таун» и «Донкастер Роверс», а также «Лейтон Ориент» и «Шеффилд Юнайтед», которые были отложены на 13 января 2009 года.

Этот раунд преподнёс ряд сюрпризов. Так, клуб Премьер-лиги «Сток Сити» проиграл со счётом 2:0 клубу «Хартлпул Юнайтед» из Первой Лиги, а другой клуб Премьер-лиги, «Манчестер Сити», дома уступил клубу из Чемпионата Футбольной лиги «Ноттингем Форест» со счётом 2:0. Клуб из Национальной конференации «Торки Юнайтед» обыграл «Блэкпул» из Чемпионата Футбольной лиги со счётом 1:0.

Четвёртый раунд 
Жеребьёвка четвёртого раунда прошла 4 января 2009 года под руководством Роберто Ди Маттео и Дейва Бизанта. Большинство матчей этого раунда состоялось 24—25 января.

В четвёртый раунд вышло два клуба, не входящих в Футбольную лигу: «Торки Юнайтед» и «Кеттеринг Таун», оба проиграли в этом раунде. «Кеттеринг» не смог удержать ничью со счётом 2:2 с клубом Премьер-лиги «Фулхэмом», пропустив два гола в последние минуты матча, который «Фулхэм» выиграл со счётом 4:2. Оставшиеся две команды не из двух высших дивизионов, «Хартлпул Юнайтед» и «Миллуолл», также проиграли. В этом раунде поражение потерпел и действующий обладатель Кубка, клуб Премьер-лиги «Портсмут», уступивший клубу из Чемпионата Футбольной лиги «Суонси Сити» со счётом 2:0. 3 февраля «Бернли» из Чемпионата Футбольной лиги выиграл у клуба Премьер-лиги «Вест Бромвича» в домашней переигровке.

Пятый раунд 
Жеребьёвка пятого раунда прошла 25 января 2009 года под руководством Гари Мэббата и Гари Паллистера. Матчи пятого раунда прошли 14—15 февраля 2009 года (кроме матча «Кардифф Сити» или «Арсенала» против «Бернли», который состоится 8 марта).

Шестой раунд 
Жеребьёвка шестого раунда прошла 15 февраля 2009 года под руководством Фрэнка Маклинтока и Грэма Сунесса. Матчи шестого раунда запланированы на 7—8 марта 2009 года.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфинальных пар состоялась 8 марта 2009 года. Полуфиналы пройдут 18 и 19 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». В случае ничейного результата назначается дополнительное время и серия пенальти.

Финал 

В финале встретятся клубы Премьер-лиги «Челси» и «Эвертон». Матч состоится 30 мая на стадионе «Уэмбли».

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии на сайте TheFA.com

2008
Футбол в Англии в сезоне 2008/2009